V razpredelnici spodaj so predstavljeni pretvorniki glavnih merskih enot, ki se danes uporabljajo, na enote SI.

Stolpec »SI ekvivalent« podaja vrednost ene enote, navedene v prvem stolpcu, preračunane na vrednost sistema enot SI. Primer: 1 kalorija je 4,187 joula.
Stolpec »Obratna vrednost« podaja pretvornik v obratni smeri. Primer; 1 joule je 0,239 kalorije.
Za informacijo si poglejte pomen predpon enot SI.
Vse vrednosti so zaokrožene na tri decimalna mesta.

{| class="wikitable"
! colspan="6" style="text-align:center;" | Pretvorniki sistema enot SI
|-
! | naziv enote || oznaka || fizikalna količina || ekvivalent SI || enota || obratna vrednost
|---
| aker (acre) || - || površina || 0,405 || ha || 2,471
|---
| ar || a || površina || 100 || m² || 0,01
|---
|ångstrom || Å || dolžina || 0,1 || nm || 10
|---
|astronomska enota dolžine || a. e. || dolžina || 0,15 || Tm || 6,684
|---
| atmosfera (fizikalna) || atm || tlak || 0,101 || MPa || 9,869
|---
| atmosfera (tehnična) || atm || tlak || 0,0981 || MPa || 10,194
|---
| atomska enota mase || u. || masa || 1,661 || kg || 6,022
|---
| bar || bar || tlak || 0,1 || MPa || 10
|---
| barn || b || površina || 100 || fm2 || 0,01
|---
| bokal (dunajski) || - || prostornina || 1,415 || dm3 || 0,707
|---
| cola || " || dolžina || 2,54 || cm || 0,394
|---
| curie || Ci || aktivnost sevanja || 37 || GBq || 0,027
|---
| čevelj (foot ang.) || ft || dolžina || 30,48 || cm || 0,033
|---
| čevelj (dunajski) || ' || dolžina || 0,31 || m || 3,226
|---
| čevelj na sekundo (foot per second, ang.) || ft/s || hitrost || 0,305 || m/s || 3,281
|---
| četvrt (ruski) || - || prostornina || 209,91 || dm3 || 0,00476
|---
| dina || dina || sila || 10 || μN || 0,1
|---
| dan || - || čas || 86400 || s || 11,57
|---
| desjatina (ruska)|| - || površina || 1,093 || hm2 || 0,915
|---
| elektronvolt || eV || energija || 0,16 || aJ || 6,241
|---
| erg || erg || energija || 0,1 || μJ || 10
|---
| fermi || fm || dolžina || 1 || fm || 1
|---
| fot || ft || osvetljenost || 10 || klx || 0,1
|---
| funt (pound, ang.) || lb || masa || 0,454 || kg || 2,205
|---
| funt na kvadratni palec || psi || tlak || 6,895 || kPa || 0,145
|---
| galona (gallon, am.) || gal || prostornina || 3,785 || dm3 || 0,264
|---
| galona (gallon, ang.) || gal || prostornina || 4,546 || dm3 || 0,22
|---
| garnec (ruski)  - || prostornina || 3,28 || dm3 || 0,305
|---
| gauss || G || gostota magnetnega pretoka || 100 || μT || 0,01
|---
| hektar || ha || površina || 1 || hm2 || 1
|---
| jard (yard, ang.) || yd || dolžina || 0,914 || m || 1,093
|---
| kalorija || cal || energija || 4,187 || J || 0,239
|---
| karat || - || masa || 0,2 || g || 5
|---
| kilovatna ura || kWh || energija || 3,6 || J || 27,778
|---
| konjska moč || hp || moč || 0,746 || kW || 1,341
|---
| kotna stopinja || ` | središčni kot || π/180 || rad || 57,296
|---
| kubični čevelj (cubic foot, ang.)|| cu ft || prostornina || 0,028 || m³ || 35,315
|---
| kubični jard (cubic yard, ang.)|| cu yd || prostornina || 0,765 || m³ || 1,308
|---
| kubični palec (cubic inch, ang.)|| cu in || prostornina || 16,387 || cm³ || 0,061
|---
| kvadratna milja (square mile, ang.)|| sq mi || površina || 2,59 || km² || 0,386
|---
| kvadratni palec (square inch, ang.) || sq in || površina || 6,452 || cm² || 0,155
|---
| leto || - || čas || 31.556.925,975 || s || 31,689
|---
| liter || l || prostornina || 1 || dm3 || 1
|---
| Machovo število || Ma || hitrost || 1193,3 || km/h || 8,38
|---
| maseljc (dunajska) || - || prostornina || 0,35 || dm3 || 2,86
|---
| maxwell || Mx || magnetni pretok || 10 || nWb || 0,1
|---
| mernik (dunajski)  - || prostornina || 28 || dm3 || 0,036
|---
| mikron || μ || dolžina || 1 || μm || 1
|---
| milja (mile, ang.)|| - || dolžina || 1,609 || km || 0,621
|---
| milja, navtična || - || dolžina || 1,852 || km || 0,54
|---
| milje na uro (miles per hour, ang.)|| mph || dolžina || 1,609 || km/h || 0,621
|---
| minuta 0 (1/60)º || ' || središčni kot || π/10800 || rad || 3437,75
|---
| oersted || Oe || jakost magnetnega polja || 1/(4π) || kA/m || 4π
|---
| osmina (ruska) || - || prostornina || 104,95 || dm3 || 0,00953
|---
| palec (inch, ang.) || in || dolžina || 2,54 || cm || 0,394
|---
| parsek || pc || dolžina || 30857 || Tm || 3,2
|---
| pinta (am.)  pt || prostornina || 0,473 || dm3 || 2,113
|---
| pinta (ang.)  pt || prostornina || 0,568 || dm3 || 1,759
|---
| poise || P || viskoznost || 0,1 || Pa s || 10
|---
| polič (dunajski) || - || prostornina || 0,7 || dm3 || 1,429
|---
| pond  p || sila || 9,806 || N || 0,102
|---
| pravi kot = π/2 rad || - || središčni kot || 1,571 || rad || 0,637
|---
| pud (ruski) || - || masa || 16,381 || kg || 0,061
|---
| rem  rem || ekvivalent absorbirane doze  0,01 || Sv || 100
|---
| röntgen  R || sevanje || 0,258 || mC/kg || 3,876
|---
| saženj (ruski)  - || dolžina || 2,134 || m || 0,469
|---
| sekunda = (1/60)' || " || središčni kot || π/648 || mrad || 206,265
|---
| seženj (dunajski) || - || dolžina || 1,896484 || m || 0,529
|---
| sod (barrel, am.) || bbl || prostornina || 0,159 || m³ || 6,29
|---
| stilb || sb || svetlost || 10 || kcd m−2 || 0,1
|---
| stokes || St || kinematična viskoznost || 1 || cm²/s || 1
|---
| stopinja Celzija || °C || temperatura || 1 || K || 1
|---
| stopinja Fahrenheita  °F || temperatura|| 5/9 || K || 1,8
|---
| stopinja Rankina  ºR || temperatura|| 5/9 || K || 1,8
|---
| stopinja Reaumura  - || temperatura|| 5/4 || K || 0,8
|---
| svetlobno leto || sv. l. || dolžina || 9,461 || m || 1,057
|---
| tona || t || masa || 1000 || kg || 0, 001
|---
| tona (ton, am.) || - || masa || 0,907 || Mg || 1,102
|---
| tona (ton, ang.) || - || masa || 1,016 || Mg || 0,984
|---
|torTorrtlak|| 0,133 || kPa || 7,501
|---
| unča (avoirdupois, ounce, ang.) || oz || masa || 28,349 || g || 0,035
|---
| unča (troy, ounce, am.) || oz || masa || 31,103 || g || 0,032
|---
| unča (troy, ounce, am.) || oz || volumen || 30 || ml || 0,033
|---
| vedro (dunajsko)  - || prostornina || 56,589 || dm3 || 0,018
|---
| veršok (ruski) || - || dolžina || 4,445 || cm || 0,225
|---
| vrsta (ruska) - || dolžina || 1,067 || km || 0,937
|---
| vozel || - || hitrost || 1,852 || km/h || 0,540
|---}
</table>

Vir 

 Cambridgeov podatkovnik; DZS 2000, ISBN 86-341-2050-3, stran 483

Meroslovje